Milandou ist der Name von:

 Anatole Milandou (* 1946), kongolesischer Geistlicher, Erzbischof von Brazzaville
 Florent Baloki-Milandou (1971–2007), kongolesischer Fußballspieler